Supercoppa svizzera 2015 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa svizzera 2015 – torneo di pallavolo maschile